Чорний лицар — лицар, який в епоху середньовіччя не мав при собі геральдичних розпізнавальних знаків, що могло бути обумовлено або відсутністю у лицаря таких, або бажанням приховати власну особистість або особистість свого сеньйора.

Також може означати:

Реальні люди, відомі під таким прізвиськом 
 Завіша Чорний (1379—1428) — польський лицар і дипломат.
  (fl. 1421—1486) — англійський лицар.
 Едуард фон Шляйх (1888—1947) — німецький льотчик-ас обох Світових воєн.
 Гарі Плеєр (. 1935) — південноафриканський гравець у гольф.

Персонажі 
 Чорний лицар — ім'я, під яким відомі кілька персонажів, що діють у коміксах видавництва Marvel Comics:
 Сер Персі зі Скандії — лицар часів короля Артура.
 Нейтан Гарретт — суперлиходій, ворог Залізної людини та Хенко Піма.
 Дейн Вітман — супергерой, член Месників.
 Чорний лицар — персонаж «Монті Пайтона».

Техніка 
 Чорні Лицарі — пілотажна група ВПС Сінгапуру.
  — британська ракета.
  — британський мотоцикл, що виробляється в 1954—1955 роках.

Мистецтво 
  — симфонія-кантата для хору з оркестром, Op. 25 (1889—1893) Едуарда Елгара.
  — англо-американський фільм 1954 року.
 Чорний лицар — американський фільм 2001 року.
 «Чорний лицар» — південнокорейський романтично-фентезійний серіал 2017 року.

Інше 
 «Чорний лицар» — вигаданий штучний супутник Землі, згідно з легендою створений інопланетною цивілізацією.

Див. також 
 
 Білий лицар
 Чорні вершники
 Госпітальєри — середньовічна християнська організація, лицарі якої носили чорні мантії з білим хрестом і часто звалися «чорними лицарями».
  — вид бабок (стрекоз), відомий в англомовній одонатології як чорний лицар.